Citronela é um termo utilizado para designar várias coisas, entre as quais:

 Citronella, um género de árvores e arbustos da família Cardiopteridaceae
 Óleo de citronela, um óleo essencial utilizado em perfumaria, como repelente de insetos.
 Várias espécies de Cymbopogon, em especial o Cymbopogon nardus que é parecida com capim-limão.
 Pelargonium citrosum, uma espécie de gerânio conhecida em alguns locais como citronela

Desambiguação